

Cinema 
 Black Heaven ("L'autre monde") – film del 2010

Musica 
 Black Heaven – gruppo musicale elettropop tedesco
 Black Heaven – traccia dell'album Romantic Tragedy's Crescendo dei Macbeth del 1998
 Black Heaven – singolo dei Maledia del 2006

Televisione 
 Black Heaven – anime